Schönebühl ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ort:
 Schönebühl (Oberreute), Weiler in der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Naturschutzgebiet:
 Schönebühl, in der Gemeinde Tengen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schönbühl